Район Конан (Йокогама)
Район Конан (Ніїґата)

Див. також 
Конан